Scruparia är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Lorenz Oken 1815. Scruparia ingår i familjen Scrupariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Scruparia